IAW est un sigle qui peut désigner :
 International Alliance of Women (en français, Alliance internationale des femmes), une organisation féministe internationale ;
 , une série annuelle de conférences et de rassemblements universitaires ;
 "In Accordance With", qui peut être traduit par "conformément à" ou plus simplement "selon".